Dean Wooldridge (1913–2006), scientifique et ingénieur américain ;
 Jeffrey Wooldridge (1960-), économètre américain ;
 John Wooldridge (1919-1958), compositeur et dramaturge britannique ;
 Keith Wooldridge (1943-), joueur britannique de tennis ;
 Michael Wooldridge (1966-), universitaire informaticien britannique
  (1956-), politicien australien
 Stephen Wooldridge (1977-2017), coureur cycliste australien.

 Wooldridge, un village du comté de Cooper, dans le Missouri, aux États-Unis.

Patronyme anglais